Новая Прилука:
 Новая Прилука (Красноярский край), Россия.
 Новая Прилука (Винницкая область), Украина.